A 11 108-as számú mellékút egy öt számjegyű mellékút a Pilis hegységben, egyike annak a két közútnak, amelyek a középső szakaszán szelik át a nagyjából kelet-nyugati irányban húzódó hegységet, észak-déli irányban. (A másik ilyen út a szintén Pilisvörösvárról kiinduló, és végpontjában szintén az 1111-es mellékúthoz csatlakozó, de Pomázra beérkező, Csobánkát feltáró 1109-es út.) Jelentősége az előbbiek mellett abban áll, hogy Pilisszántó község számára egyedül ez az út biztosít távolabbra nyúló közúti kapcsolatokat, mivel lakott területének egyetlen közúti megközelítési útvonala.

Nyomvonala 

Pilisvörösvár központja közelében, lámpás kereszteződéssel ágazik ki a 10-es főútból. Kiágazási pontja eredetileg – az 1990-es évekig – az azóta várossá vált település központjában (a mai Szent Erzsébet utcának a főútból való elágazásánál) volt, de akkoriban, a települési közúthálózat fejlesztésével áthelyezték a kezdőpontját a település művelődési háza mellé, a Szabadság út kiágazási pontjához.

Első, bő egy kilométeres szakaszán északnyugati irányban halad, majd Karátsonyiliget városrészt elérve északkelet felé fordul. Hamarosan kilép a város lakott területéről, keresztezi a Házi-réti-patakot, majd néhány kilométer után a Határ-réti-árok völgyét is, a Határréti-víztározó közelében. Hatodik és hetedik kilométere között végighalad Pilisszántó központján, majd egy rövid, de annál erősebben emelkedő szakasza következik, amíg el nem éri legmagasabb pontját a Szántói-nyeregben. 10. kilométere körül ér be Pilisszentkeresztre, áthalad a település központján és 10,3 kilométer után ér véget, az 1111-es útba csatlakozva, annak 17. kilométerénél. Utolsó méterein még keresztezi az Országos Kéktúra nyomvonalát is.

Települései 

 Pilisvörösvár
 Pilisszántó
 Pilisszentkereszt

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 2.
 Fejér megye térképe 1:150 000. Készítette és kiadta a Nyír-Karta Bt., adatok lezárva: 2004. január

Jegyzetek 

11108
Pilisvörösvár
Pilis (hegység)
Pilisszántó
Pilisszentkereszt